Actrices est le féminin pluriel d'acteur.

Actrices peut faire référence à :

 Actrices, un film de 1996 de Ventura Pons ;
 Actrices, un film de 2007 de Valeria Bruni-Tedeschi.